Вудхаус-Гроув () — частная школа-интернат для детей от 11 до 18 лет, расположенная в английской деревне Апперли-Бридж, Брадфорд, Уэст-Йоркшир, Англия. Школа находится в долине реки Эр. Вудхаус-Гроув имеет прямое отношение к литературной семье Бронте. Здесь Патрик Бронте познакомился со своей будущей женой Марией, которая стала матерью знаменитых йоркширских писательниц — Шарлотты, Эмили и Энн Бронте. В память об этом событии, один из корпусов школы назвали по фамилии семьи.

Изначально основана как школа для мальчиков, сыновей методистских проповедников. Сейчас она стала образовательным центром с гибкой системой обучения, принимая в свои стены детей с трех лет (подготовительный корпус). Интернат Вудхаус-Гроув посещает около 720 учащихся. Школа располагается в 16 километрах от Брадфорда и почти в пяти километрах от аэропорта Лидс-Брадфорд. Традиционно Вудхаус-Гроув считается христианской школой, но она свободно принимает детей других религий.

Вудхаус-Гроув сегодня 

Современный интернат состоит из трех корпусов:

Эшдаун-Лодж () — корпус для малышей от трех до пяти лет, начальный и подготовительный. Он расположен в 400-х метрах от основного корпуса школы.

Бронте-Хаус () — корпус для учащихся среднего возраста — от пяти до 11 лет, как и начальный, расположен в 400-х метрах от основного корпуса школы.

Вудхаус-Гроув () — основной корпус для старшеклассников.

Ссылки 
 Сайт школы 
 Статья о школе на английском языке 

Школы Англии
Образование в Англии